Spas ist
 ein russischer Vorname
 aus Reis, Sauermilch (oder auch Joghurt) und Minze hergestellte armenische Suppe, siehe Spas (Suppe)
 der Plural von Spa (Gesundheit)
 Spas (Fernsehsender), ein russischer Fernsehsender
 Teil des russischen Städtenamens Spas-Demensk

Spas (ukrainisch, mazedonisch und russisch ) ist der Name mehrerer Dörfer:
 In der Ukraine:
 Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Spas (Kolomyja)
 Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Spas (Kalusch)
 Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Spas (Lwiw)
 Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Spas (Sambir)
 In Nordmazedonien
 Opština Debar, siehe Spas (Debar)

Spas ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Spas (Berg): ein Berg in der Stadt Knin in Kroatien

SPAS steht als Abkürzung für:
 Shuttle Pallet Satellite, wiederverwendbare Wissenschaftssatelliten, siehe STS-7, ASTRO-SPAS, CRISTA-SPAS
 Special Purpose Automatic Shotgun, eine italienische Schusswaffe, siehe SPAS-12